Charli Arcouette-Martineau (1986-), une actrice québécoise ;
 Lawrence Arcouette (1983-), un acteur québécois.